Чёрный скорпион — многозначный термин.

 Чёрный скорпион () — вид скорпионов.
 «Чёрный скорпион» () — американский фантастический фильм режиссёра Эдварда Людвига; вышел на экраны в 1957 году.
 «Чёрный скорпион» () — американский кинофильм; премьера состоялась 12 августа 1995 года.